Les Écorchés — це сингл гурту «Noir Désir», випущений 1989 року, на семидюймових платівках, лейблом Barclay.

Композиції 

 Les Écorchés (4:09)
 What I need (3:24)
  Скрипка — François «Bubu» Boirie

Персоналії 

 Bass, Backing Vocals — Frédéric Vidalenc*
 Drums, Backing Vocals — Denis Barthe
 Engineer — Phil Delire
 Guitar, Backing Vocals, Piano — Serge Teyssot-Gay
 Lyrics By — Bertrand Cantat
 Music By — Noir Désir
 Producer — Ian Broudie
 Vocals, Guitar, Harmonica — Bertrand Cantat

Посилання 
 

Сингли 1989